Жиньяк

Персоналии 
 Жиньяк, Андре-Пьер (род. 1985) — французский футболист.

Топонимы 						
 Жиньяк () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Жиньяк () — коммуна во французском департаменте Ло.
 Жиньяк () — коммуна во французском департаменте Эро.
 Жиньяк-ла-Нерт () — коммуна во французском департаменте Буш-дю-Рон.